Il doppio maschile  del torneo di tennis Estoril Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Piet Norval che hanno battuto in finale David Adams e Joshua Eagle 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Piet Norval (campioni)
 Daniel Vacek /  Nenad Zimonjić (primo turno)

 Marius Barnard /  Robbie Koenig (semifinali)
 David Adams /  Joshua Eagle (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2000
ATP Tour 2000